Јожица Авбељ (Постојна, 15. новембар 1951) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|8
|1
|3
|2
|17
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|2
|2
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|9
|1
|8
|4
|26
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1974. || Страх || /
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Поглед у ноћ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Трансфер || Милена
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату || Соња
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || Профессор Еротика
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1984. || Љубав || Сестра Цецилија
|-
| 1984. || Године одлуке || Цвета
|-
| 1985. || Одбојник || Сестра Кислих
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || Полонца
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1993. || Ко запрем оци || Тајница на пошти
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Фужине закон || /
|-
| 2002. || Слепа мрљa || /
|-
| 2002. || Песников портрет з двојником || /
|-
| 2003. || Под њеним прозором || Јози
|-
| 2004. || Наша мала клиника || Барица Велепич, Магдина мајка
|-
| 2005. || Се згоди || Мама
|-
| 2007. || Агапе || /
|-
| 2008. || Хит полетја || Учитељ певања
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Пиран-Пирано || Лаура
|-
| 2012. || Младост || /
|-
| 2013. || Кам || /
|-
| 2014. || Инферно || менаџер јаслица
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Словеначке глумице
Југословенски глумци